

Білоярське сільське поселення — сільське поселення, Приуральський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область
 Білоярське сільське поселення — сільське поселення, Тегульдетський район, Томська область

Див. також 
 Білоярське міське поселення